Mužská čtyřhra Open Sud de France 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli britští bratři Ken a Neal Skupští, kteří dohráli ve čtvrtfinále na raketách Bonziho s Hoangem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený chorvatsko-francouzský pár Ivan Dodig a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal francouzskou dvojici strartující na divokou kartu Benjamin Bonzi a Antoine Hoang po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Dodig vybojoval dvanáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rogera-Vasselina to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství. V Montpellier triumfoval již s Mahutem v roce 2012.

Nasazení párů 

  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (1. kolo)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Radu Albot /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019